Jozef (voornaam)
 Joe (computerspel)
 Joe (musical), een Nederlandse musical uit 1997
 Joe (zanger), een Amerikaanse rhythm-and-blues-zanger
 Ю, een letter van het Cyrillisch alfabet

Film
 Joe (1970), een film uit 1970
 Joe (2013), een film uit 2013

Radio
 Joe (Nederland), een Nederlandse radiozender van DPG Media
 Joe (Vlaanderen), een Belgische radiozender van DPG Media

Zie ook
 Jõe (doorverwijspagina)